Speronesi – abitanti di Sperone (Gioia dei Marsi)
Speronesi – abitanti di Sperone (Italia)